г. — сокращение. Может означать:
 город
 год, гг. — года
 грамм (пишется как г)